Ви́хман (Вихманн; ) — многозначный термин немецкого происхождения.

Фамилия
 Вихман, Георгий Львович (1902—1977) — советский учёный, энергетик.
 Вихман, Леонид Абрамович (род. 1919—?) — советский морской офицер, партизан Крыма, командир 7-ой бригады Южного соединения.
 Вихман, Людвиг Вильгельм (1788—1859) — немецкий скульптор.
 Вихман, Мориц — немецкий астроном.
 Вихман, Тамаш (1948—2020) — венгерский гребец-каноист.
 Вихман, Яков Ефимович (1896—1976) — советский конструктор дизельных двигателей.
 Вихманн, Мадис (род. 1995) — эстонский футболист.
 Вихманн, Юрьё Йоосеппи (1868—1932) — финский учёный-этнограф.

 Имя
 Вихман I (ок. 900 — 23 апреля 944) — граф в Барденгау и в Вигмодии.
 Вихман II (ок. 930 — 22 сентября 967) — граф в Энгерне.

Другое
 Вихман — кратер на Луне.

См. также 
 Виман